Лариса Савченко-Нейланд і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Сенді Коллінз і Елна Рейнах.

Ніколь Провіс і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши Коллінз і Рейнах з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= І Демонжо Дж Дьюрі
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Барнард Е Гендрікссон
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= З Гаррісон-Джексон Ч Рубін
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Генд Дж Салмон
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Е Їда Нана Міягі
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= С Коллінз Е Рейнах
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Бенджамін Т Віттінгтон
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Дате К Макгрегор
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М Ліндстрем Х Ладлофф
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= І Дрігейс Б Шултс
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р Баранська Т Мортон
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=9
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Дж Гетерінгтон К Рінальді
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=7

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Нижня половина

Посилання 
 1991 Dow Classic Draws

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1991